Arandas se poate referi la:

 Arandas, Ain, o comună în departamentul Ain, Franța
 Arandas, Jalisco, un municipio (municipalitate) în Jalisco, Mexic
 Arandas (crater), un crater pe Marte, numit după Arandas, Jalisco